Бішоп ( — «єпископ») — англійське прізвище.

Персоналії 
Відомі носії прізвища:
 Бен Бішоп (; 1986) — американський хокеїст.
 Волтер Бішоп, мол. (; 1927—1998) — американський джазовий піаніст і композитор.
 Джон Бішоп (; 1966) — англійський комік, ведучий і актор.
 Джон Майкл Бішоп (; 1936) — американський імунолог та мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1989 року.
 Джулі Бішоп (; 1956) — австралійський політик.
 Еббі Бішоп (; 1988) — австралійська баскетболістка.
 Едмунд Бішоп (; 1846—1917) — англійський історик.
 Елізабет Бішоп (; 1911—1979) — американська поетеса, есеїстка, перекладач і педагог.
 Кетрін Бішоп (; 1971) — британська веслувальниця, олімпійська медалістка (2004).
 Кірстен Бішоп (; 1972) — австралійська письменниця-фантаст і художниця.
 Луїза Бішоп (; 1933) — американська політична діячка.
 Майкл Бішоп (; 1945) — американський письменник-фантаст.
 Моріс Бішоп (; 1944—1983) — політичний діяч Гренади.
 Ніколас Бішоп (; 1973) — австралійський актор.
 Роб Бішоп (; 1951) — американський політик-республіканець.

Персонажі 
 Волтер Бішоп () — персонаж телесеріалу Межа
 Пітер Бішоп () — один із головних персонажів американського телесеріалу «Межа».